Mirny (ros. Мирный), może odnosić się do:
 Maks Mirny – białoruski tenisista
 Mirny – miasto w Rosji, na terenie obwodu archangielskiego
 Mirny – miasto w Rosji, w Jakucji
 Mirnyj – rosyjska stacja antarktyczna
 Mirny – osiedle na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim, w sielsowiecie Sidarawiczy
 Mirny – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie baranowickim, centrum administracyjne sielsowietu Małachowce